Sonate pour alto et piano peut désigner :

 Sonate pour alto et piano d'Ernest Bloch
 Sonate pour alto et piano de Dimitri Chostakovitch
 Sonate pour alto et piano de Roberto Gerhard
 Sonate pour alto et piano de Mikhaïl Glinka
 Sonate pour alto et piano d’Arthur Honegger
 Sonate pour alto et piano de Bohuslav Martinů
 Sonate pour alto et piano d'Anton Rubinstein

 
Homonymie de titre